Палеоархай ( – стар и  – древен) е втората геоложка ера на архая. Обхваща периода от преди около 3,6 до 3,2 милиарда години.

През това време завършва формирането на твърдото ядро на Земята. Магнитното поле на Земята става по-силно и успява да защити от космическите лъчи и слънчевия вятър. Повишава се съдържанието на кислорода в атмосферата. Продължава формирането на първия суперконтинент.

Геология